Jabung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jabung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 111,25), 
 Desa Jabung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,92, long 112,75), 
 Kecamatan Jabung (distrikt i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Jabung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,92, long 111,49), 
 Kecamatan Jabung (distrikt i Indonesien, Lampung), 
 Desa Jabung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,00, long 112,22), 

Robotskapade Indonesienförgreningar